Love Me Now – singolo di John Legend del 2016
 Love Me Now – singolo di Kygo in collaborazione con Zoe Wees del 2021